Oberdill ist ein Name folgender Orte:

* Oberdill (Grünwald), Ortsteil der Gemeinde Grünwald, Landkreis München, Bayern
 Oberdill (Hopferau), Ortsteil der Gemeinde Hopferau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Oberdill (Starnberg), Ortsteil der Stadt Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern